„Protefs” – grecki okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Protefs – typ greckich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej